Al-Azhar steht für:

 al-Azhar-Moschee in Kairo
 al-Azhar-Park in Kairo
 al-Azhar-Universität in Ägypten